Arthur Lee (muzyk)
 Arthur Lee (dyplomata)